Guy de Blanchefort peut faire référence à :

 Guy de Blanchefort (bailli) (? - )
 Guy de Blanchefort (grand maître) (1446 - 1513) -  grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem